Олимпийский центр парусного спорта в Циндао () — парусная марина (гавань) в заливе Фушан города Циндао, провинция Шаньдун. Место проведения соревнований по парусному спорту на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Была построена к Олимпиаде поблизости от верфи Бэйхай, строительство было начато 25 мая 2004 года и закончено в 2008 году. Площадь составляет 45 гектаров, две трети из которых будут задействованы при проведении олимпийских соревнований. Центр состоит из береговой части, гавани и части водной поверхности, на берегу располагаются административно-судейские офисы, пресс-центр, центр для яхтсменов, здания инфраструктуры. Гавань и водная часть центра обеспечивают спортивные и технические аспекты проведения соревнований.

На набережной марины находится Олимпийская мемориальная стена.

Ссылки 

 Qingdao Olympic Sailing Center. Архивная копия раздела официального сайта Игр 2008
 

Летние Олимпийские игры 2008
Спортивные сооружения Китая
Спортивные сооружения, построенные в 2008 году